Persée (portal web), repositori o biblioteca digital
 Persée (Lully), tragèdia lírica de Jean-Baptiste Lully escrita per Philippe Quinault i basada en Les metamorfosis d'Ovidi